een onderdeel van een fiets; zie crank (fiets)
 een actiefilm; zie Crank (film)